Le Grand Prix moto d'Australie 2022 est la dix-huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022. 

Cette  édition du Grand Prix moto d'Australie s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Phillip Island. Au terme de cette course, Izan Guevara est sacré champion du monde de Moto3.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Australie en 2022
Sport en octobre 2022
Australie